Парнах — фамилия.

Известные носители:
 Парнах, Валентин Яковлевич (1891—1951) — советский поэт, переводчик и музыкант, танцор, хореограф.
 Парнах, Максим Александрович (род. 1957) — советский и российский художник, педагог.